Летиця () — хорватське прізвище.

Відомі носії:
 Карло Летиця (*1997) — хорватський футболіст, воротар.
 Славен Летиця (1947—2020) — хорватський економіст, коментатор, політик.

Хорватські прізвища